Увальное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Увальное — село в Тарановском районе Костанайской области.

Россия 
 Увальное — деревня в Полтавском районе Омской области.
 Увальное — село в Кировском районе Приморского края.